Imię i nazwisko Matthew Robinson nosili lub noszą m.in.:
 Matthew Robinson, 2. baron Rokeby (1713-1800) – brytyjski arystokrata
 Matthew „Mack” Robinson (1914-2000) – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski
 Matt Robinson (1937-2002) – amerykański aktor